Saboteur puede referirse a:

 Saboteur, una película de 1942 dirigida por Alfred Hitchcock.
 Saboteur!, un videojuego de 1985.
 Saboteur II, un videojuego de 1987, secuela del anterior.
 The Saboteur, un videojuego de 2009.
 The Saboteurs, el nombre australiano para la banda de rock The Raconteurs.